Arcozelo (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
Arcozelo (Gouveia), een plaats in de Portugese gemeente Gouveia
Arcozelo (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde
Arcozelo das Maias , een plaats in de Portugese gemeente Oliveira de Frades